Plusieurs châteaux portent le nom de château de Blanzat :

 Le château de Blanzat, à Chareil-Cintrat (Allier) ;
 Le château de Blanzat, à Blanzat (Puy-de-Dôme).

Blanzat